8-й окремий полк спеціального призначення «Ягуар»  — формування Внутрішніх військ МВС України, що існувало у 1994—2014 роках і дислокувалося в місті Калинівка Вінницької області. З 2014 року полк належав до Західного територіального командування Національної гвардії України. Командир спецпідрозділу — полковник Іван Миропольський.

З 2015 року полк переформований як 8-й полк оперативного призначення НГУ.

Історія 
Окремий полк спеціального призначення Внутрішніх військ МВС України був заснований згідно з наказом МВС України № 25 від 1 червня 1994 на базі навчального центру військової частини 3008 ВВ МВС в селі Тютьки Вінницького району Вінницької області. З 14 жовтня 1995 року дислокується в місті Калинівка Вінницької області.

Згідно з майором Сергієм Дідиком у 2005–2011 роках «ягуари» «здійснили майже тридцять виїздів у різні куточки країни. Так, кожного літа „ягуари“ прямують на Одещину, де оберігають спокій відпочивальників упродовж курортного сезону. Проте термінової роботи спецназівцям вистачає і в інших регіонах. Так, 2005-го, окрім уже згадуваного Чорноморського узбережжя, бійці „Ягуара“ брали участь в оперативно-профілактичних відпрацюваннях на Донеччині, Черкащині, у Києві. 2006 року спецназівцям довелося охороняти громадський порядок у Харкові, Львові, на території Чернівецької області. 2007-го, окрім Одеси „ягуари“ побували у Чернівцях, Києві та Житомирі. 2008-го спецназівців ВВ зустрічала Донеччина, Закарпаття, Одещина, 2009-го − знову Донецьк та Південна Пальміра. Минулого ж року військовослужбовці „Ягуара“ двічі побували в Києві, а впродовж червня−серпня знову охороняли громадський порядок на курортах Одеської області.»

У квітні 2011 року бійці «Ягуару» несли оперативно-профілактичне чергування на вулицях Донецьку.

Під час проведення в Україні ЄВРО-2012 полк спеціального призначення «Ягуар» забезпечував охорону громадського порядку та безпеки громадян у м. Львові.

Євромайдан 

У 2014 році вінницький «Ягуар» був задіяний в захисті правопорядку під час руйнівних подій в Києві. Без зброї міліціонери несли чергування на вулиці Грушевського в Києві. В ході протистояння 73 військовослужбовців «Ягуару» було поранено.

Особливого резонансу діяльність «Ягуара» набула після заяви народного депутата України Олега Ляшка про причетність співробітників підрозділу, яких він назвав поіменно, до знущання над козаком самооборони Євромайдану Михайлом Гаврилюком під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві в січні 2014 року. Раніше генерал-лейтенант міліції, колишній начальник Головного управління МВС України в Києві, народний депутат України Віталій Ярема заявляв, що над Гаврилюком знущалися співробітники підрозділу спеціального призначення «Омега». Група зв'язків з громадськістю та засобів масової інформації Західного Територіального командування ВВ МВС України інформацію щодо названих прізвищ спростувала.

Звільнення Харківської ОДА 

Вранці 8 квітня 2014 року силами спезпідрозділа "Ягуар" було звільнено будівлю Харківської обласної адміністрації, в якій забарикадувалися проросійські сепаратисти. Без жодного пострілу і жертв було затримано 70 порушників.

Участь в АТО 

Підрозділ брав участь від самого початку АТО, зокрема в обороні Краматорського аеродрому та боях за Семенівку під Слов'янськом, де поніс свої перші втрати.

З відновленням Національної гвардії України, спецпідрозділ  був реорганізований у 8-й полк оперативного призначення НГУ..

Призначення 
Призначений для встановлення правопорядку під час групових хуліганських дій, припинення масових безладів, придушення бунтів у місцях позбавлення волі.

У разі загострення ситуації на державному кордоні, може бути використаний для узгоджених дій з підрозділами Державної прикордонної служби України.

В умовах воєнного конфлікту діє як штурмовий загін. Підрозділ придатний до здійснення як оборонних так і наступальних операцій.

У звичайній обстановці особовий склад займається службовою і бойовою підготовкою, несе патрульну службу з охорони громадського порядку.

Озброєння 
В арсеналі підрозділу знаходиться легка стрілецька зброя.

Символіка 
За основу геральдичної символіки та назви даного утворення силових структур узято хижака ягуара.

Див. також 
 Барс (спецпідрозділ)

Примітки

Посилання 
 Військова частина 3028 (м. Калинівка, Вінницька область)
 «Ягуар» рушає у дорогу… або кримінальна специфіка регіонів очима офіцера спецназу
 Калинівському «Ягуару» виповнилося 20 років, 26 березня 2012 
 

Спецпідрозділ «Ягуар»
Калинівка
Військові формування України у російсько-українській війні (з 2014)